Ciobanul este o persoană care îngrijește de turme de oi. Cuvântul „cioban” este derivat de la turcescul Çoban.
Cioban se mai poate referi la:

 Denis Cioban (n. 1985), ciclist din Republica Moldova
 Mitrofan Cioban (Ciobanu) (n. 1942), matematician din Republica Moldova

Vezi și
 Cebanu
 Ciobanu (nume)
 Maria Ciobanu (dezambiguizare)
 Mircea Ciobanu (dezambiguizare)
 Ciobanu, Constanța
 Râul Ciobanu
 Ciobani
 Ciobănoaia
 Ciobănești
 Ciobănuș
 Ciobăniș
 Ciobanovca (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale
Împrumuturi lingvistice din turcă